Bud kan syfta på:

 Bud (kortspel) – en kortspelsterm
 Bud (ekonomi) – affärserbjudande på exempelvis auktion eller finansmarknad
 Budfirma – 
 Varubud – en person som transporterar varor
 Stadsbud – en äldre benämning på en viss typ av transportarbetare
 Sändebud – en person som har till uppgift att föra ett meddelande
 De tio budorden – de tio befallningar som Gud ger till Mose
 Bud, Norge – en tätort i Norge
 Bud Bundy – rollfigur i sitcom-serien Våra värsta år

Personer
 Bud Holloway (1988–), en kanadensisk professionell ishockeyspelare
 Bud Powell (1924–1966), en Amerikansk jazzpianist
 Bud Spencer (1929–2016), en italiensk doktor i juridik, olympier, skådespelare, manusförfattare, musiker, affärsman och politiker

Se även
 Budweiser – flera betydelser